Horváth Gábor (1990. augusztus 24. –) magyar labdarúgó, a Dorogi FC kapusa.

Források 
Horváth Gábor adatlapja a hlsz.hu oldalon 

1990-ben született személyek
Magyar labdarúgók
A Komlói Bányász labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Vecsési FC labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Salgótarjáni BTC labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
A Csákvár labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek